СВР — аббревиатура, имеет несколько значений:
 СВР — Служба внешней разведки Российской Федерации.
 СВР — Служба внешней разведки Украины.
 СВР — Спортивная воздухоплавательная регата.
 СВР — «Сделано в России» — псевдоним Алексея Воеводина.
 СВР — Союз возрождения России (1918).